Лъвът през зимата може да се отнася за:

 Лъвът през зимата (пиеса) – пиеса от Джеймс Голдман;
 Лъвът през зимата (филм, 1968) – филм от 1968 г. с Катрин Хепбърн в ролята на Елеонор Аквитанска;
 Лъвът през зимата (филм, 2003) – филм от 2003 г. с Глен Клоуз в ролята на Елеонор Аквитанска.